

Основные события 
 Первые две из Пунических войн между Римом и Карфагеном за контроль над западным Средиземноморьем. Покорение Испании Римом.
 Строительство двух чудес света: Александрийского маяка и Колосса Родосского.
 Составлена Септуагинта — перевод Ветхого Завета на койне.
 Проведение вивисекций на животных и людях медиками александрийской школы.
 Появление первых алхимиков в Китае, Греции и Индии.
 Завершение периода Сражающихся царств. Объединение Китая под властью империи Цинь. Свержение Цинь и основание династии Хань.
 Начало строительства Великой Китайской стены.
 Скифы захватывают Согдиану.
 Ослабление хунну; усиление дунху.
 Образование Парфии.
 Практически весь Индийский субконтинент оказывается под властью императора Ашоки.
 На территории современного Вьетнама основаны государства Аулак и Намвьет.
 В латинском алфавите создана буква G.

Важные персоны 
 Эвклид, древнегреческий геометр (ок. 365—275 до н. э.).
 Правители Египта династии Птолемеев.
 Птолемей I Сотер (305—282 до н. э.) и его жёны Эвридика I и Береника I.
 Птолемей II Филадельф (284—246 до н. э.) и его жёны Арсиноя I и Арсиноя II.
 Птолемей III Эвергет (246—222 до н. э.) и его жена Береника II.
 Птолемей IV Филопатор (222—204 до н. э.) и его жена Арсиноя III.
 Птолемей V Эпифан (204—180 до н. э.) и его жена Клеопатра I.
 Архимед из Сиракуз, древнегреческий математик, физик, инженер (ок. 287—212 до н. э.).
 Аполлоний Пергский, математик (ок. 262—190 до н. э.).
 Цинь Шихуанди, император Китая (259—210 до н. э., годы правления 246—210 до н. э.).
 Ганнибал, карфагенский полководец (247—182 до н. э.).

Открытия, изобретения 
 Эратосфен вычислил размеры Земли.
 Основана Александрийская библиотека.

См. также 

 
Древний мир